«Зоозавр» - российская сеть магазинов товаров для животных, созданная в 2018 году как проект группы компаний «Детский мир».

История 
В рамках развития новых бизнес-вертикалей в 2018 году руководством ГК «Детский мир» принято решение о выходе на рынок зоотоваров.

Первый магазин сети «Зоозавр» был открыт в Москве 5 декабря 2018 года, на улице Днепропетровская. За 2018-2019 год было открыто 10 пилотных магазинов.

В 2020 году  ГК «Детский мир» открыла 10 новых магазинов сети «Зоо­завр», удвоив за год количество объектов сети в рамках принятой стратегии по выходу на рынок то­варов для домашних животных. В этом году началось развитие нового направления благотворительного фонда «Детского мира» - помощь бездомным животным.

В апреле 2020 года в сети магазинов «Зоозавр» была запущена благотворительная акция «Уют в приют», направленная на помощь бездомным животным.  За первый год в рамках акции было собрано и передано в приюты более 3 тонн корма, а также более 800 единиц товаров первой необходимости, включая средства гигиены, игрушки и пелёнки, общей стоимостью 1,7 млн руб.

В 2021 году было открыто 73 новых магазина сети «Зоозавр». Ассортимент «Зоозавра» был дополнен новыми собственными торговыми марками в категории кормов для животных.

В январе 2022 года «Детский мир» объявил о запуске мобильного приложения «Зоозавр» для онлайн-покупателей.

В ноябре 2022 года сеть «Зоозавр» выступила партнёром фестиваля Woof, организатором которого является благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника».

Деятельность 
По состоянию на 19 августа 2022 года сеть объединяет 86 розничных объектов в 49 городах России.

За первый год работы мобильного приложения «Зоозавр» совершено более 200 тысяч установок. Объём продаж через приложение сравнялся с показателями веб-сайта.

Собственники и руководство 
«Зоозавр» входит в группу компаний «Детский мир». Генеральный директор — Мария Давыдова. Управляющий директор — Фёдор Зюзиков.

Ссылки 
 Официальный сайт зоомагазина «Зоозавр»

Примечания 

Торговые сети